Пальмино — название населённых пунктов в России:
 
 Пальмино — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Пальмино — деревня в Таборинском районе Свердловской области.